V historii existovalo několik státních útvarů, nesoucích ve svém názvu termín Spojené království popř. spojená království:
 Spojené království, oficiálním názvem Spojené království Velké Británie a Severního Irska – dnešní stát ležící na Britských ostrovech  předchůdci:
 Spojené království Velké Británie a Irska – předchůdce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který vznikl roku 1801 připojením Irského království k předešlému království Velké Británie a zanikl roku 1922 odtržením větší části Irska
 Království Velké Británie – předchůdce Spojeného království Velké Británie a Irska, vzniklý v roce 1707 po spojení Anglického a Skotského království
 Dánsko-Norsko, též Království Dánska a Norska nebo Spojená království Dánska a Norska – státní útvar existující v letech 1536 až 1814, zahrnující dnešní Dánsko, Norsko, Island a Grónsko
 Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves – státní útvar zahrnující dnešní Portugalsko a Brazílii, existující mezi roky 1815 až 1822
 Spojené království Nizozemské – státní útvar na území dnešního Nizozemska a Belgie, existující mezi lety 1815 až 1830 (1839)
 Švédsko-norská unie, oficiálním názvem Spojená království Švédska a Norska – státní útvar (reálná unie) na území dnešního Norska a Švédska, existující mezi roky 1814 až 1905
 Libyjské království, oficiálním názvem Spojené království Libye – státní útvar na území Libye, existující mezi lety 1951 až 1969
 Spojené království Izraele a Judey (cca 1050 – 930 př.n.l.)